Юлия Беретта (наст. имя Юлия Анатольевна Глебова (дев. Долгашёва); род. , Москва) — российская певица и актриса, автор песен, бывшая участница группы «Стрелки» (1997—2002).

Биография 
 Родилась 19 февраля 1979 года в Москве, её родители развелись, когда ей было два года. Затем её мать вновь вышла замуж, у Юлии появился отчим.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Окончила ГИТИС, актёрский факультет мастера Ю. Б. Нифонтова.

В 1997 году прошла отборочный конкурс в группу «Стрелки» и стала одной из ведущих солисток «золотого» состава группы «Стрелки». Юлия выступала под псевдонимом Ю-Ю, работая в этой группе. Написала несколько песен для группы «Стрелки», которые вошли в альбомы группы.

В сентябре 2002 года покинула группу и занялась сольной карьерой под псевдонимом Юлия Беретта, с этого же года начала свою карьеру в кино.

В 2005 году сотрудничала с Андреем Губиным как с саунд-продюсером и автором песен для нового альбома.

В 2009 году вместе с экс-участницей «Стрелок» Светланой Бобкиной («Гера») объединилась в дуэт «НеСтрелки». Ими были записаны песни «Офицер», «Вова, вернись», «Принц» и «ПМС». В 2012 году дуэт прекратил существование.

Личная жизнь 
 Была замужем за бизнесменом Владимиром Владимировичем Глебовым.
 Сын — Владимир Владимирович Глебов (род. 2 ноября 2015 года).
 В ноябре 2022 года вышла замуж за бизнесмена Дениса Преснухина..

Фильмография 
 2002 — Воровка-2. Счастье напрокат — Настя
 2003 — Супертёща для неудачника — Лена
 2004 — Фабрика грёз — начинающая актриса Варя
 2004 — Чудная долина — Малика
 2006 — Проклятый рай — Марина
 2008 — Самый лучший фильм — проститутка № 4
 2008 — Очень русский детектив — фанатка
 2008 — Антиснайпер (Украина) — Ева
 2008 — Частник
 2008 — Путь самца — Кристина
 2009 — Пуля-дура 3 — Лора
 2009 — Стэп бай стэп — Женя Рудакова
 2012 — Не плачь по мне, Аргентина — Жанна Артемьева, продюсер
 2013 — Дублёр — Виктория
 2013 — Ищите маму — Дина
 2013 — Цезарь — Светлана Загуменова
 2013 — Везучая — Лена Хлебникова
 2013 — Земский доктор. Возвращение — Дина
 2013 — Папа напрокат — Ольга
 2015  — Вера — Многодетная мать
 2016 — Один на один — Марина/Александра (главная роль)
 2017 — Маняшино озеро - Светлана (главная роль)
 2018 — Крот
 2018 — Ералаш (реж. Борис Грачевский) — учительница
 2019 — Легенда Феррари — Бандерша
 2019 — Кензели
 2020 — Великолепная пятёрка — 3 Простой прохожий — Белла

Фильмография, источники

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт певицы Юлии Беретта
 Официальный сайт актрисы Юлии Беретта

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Группа Стрелки
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Андрей Губин